Ракель Илонбе (настоящее имя и фамилия — Ракель дель Позо Эпита) (; , о. Кориско, Испанская Гвинея — , , Испания) —  и  Экваториальной Гвинеи, фольклорист.

Биография 
Мулатка. Родилась в смешанном браке — отца-испанца и матери-гвинейки. В 1939 году её отец Анхель дель Посо, плантатор с острова Кориско отправился в Испанию, забрав с собой дочь. В провинции Бургос Ракель окончила школу, затем обучалась в консерватории игре на гитаре. Увлекалась балетом, несколько раз ездила с отцом в Экваториальную Гвинею, где у него оставались торговые предприятия. В 1968 году колония получила независимость.

Вышла замуж за своего земляка и вместе с ним вернулась в Гвинею. Жила на две страны, попеременно в Мадриде и Бате, хотя ощущала себя, по собственному признанию, как в клетке, а Бата, столица Экваториальной Гвинеи постепенно превращалась в арену, где правил жестокий диктатор Франсиско Масиаси Нгема, назначивший себя пожизненным президентом Гвинеи.

Умерла в Мадриде в 1992 году.

Творчество 
Писала на испанском языке.

Дебютировала со сборником стихов «Ceiba» в 1978 году в Мадриде, написанными между 1966 и 1978 годами. Использовала псевдоним Илонбе — фамилию клана, к которому поэтесса принадлежала по материнской линии.

Автор лирической поэзии, в которой поражает отсутствие политического подтекста. Как противовес творящимся в Гвинее ужасов. Её лирика отражает глубокую интеграцию африканских и испанских элементов творчества.

Исследования отмечают отсутствие у поэтессы эмигрантского мироощущения, хотя основная тема произведений — тоска по своей родной стране, поиски происхождения, идентичности и стремление к возвращению в родную Африку.

Кроме того, в 1981 году она опубликовала сборник гвинейских легенд и сказок для дeтей «Leyendas guineanas». Для сбора материала своей книги, путешествовала по неизвестным уголкам Экваториальной Гвинеи, собирала фольклор и исчезающие устные народные традиции. Это первая детская книга в экваториальной гвинейской литературе.

Избранные произведения 
 Ceiba​ (1978)
 Nerea
 Ausencia
 Amor
 Olvido
 Leyendas guineanas (1981)
 Ceiba II​ (2015).

Память 
В 2011 году Культурный центр Испании в Малабо учредил премию им. Ракель Илонбе.

Ссылки 
 Ракель Илонбе

Фольклористы Экваториальной Гвинеи
Детские писатели Экваториальной Гвинеи
Поэтессы Экваториальной Гвинеи
Испанские поэтессы